Víska est un toponyme qui peut désigner :

Víska, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Malá Víska, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Víska u Jevíčka, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie